6-Pfünder steht für Geschütze:
 6-Pfünder-Feldkanone C/61, preußisch
 6-Pfünder-Feldkanone C/61 (Variante von 1867), preußisch
 6-Pfünder-Feldkanone C/64, Preußen
 Ordnance QF-6-Pfünder Hotchkiss, Schiffsgeschütz 
 Ordnance QF-6-Pfünder-7-cwt, britische Panzerabwehrkanone